Compton är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Ann Compton, journalist
 Arthur Compton, fysiker
 Denis Compton, engelsk cricketspelare
 Edward Theodore Compton (1849–1921), engelsk målare
 F. E. Compton, bokförläggare
 Fay Compton, skådespelare
 Frances Snow Compton, pseudonym använd av Henry Adams
 
 Henry Compton (1632–1713), biskop av London
 
 John Compton (1925–2007), Saint Lucias premiärminister
 Joyce Compton (1907–1997), amerikansk skådespelare
 Leslie Compton (1912–1984), engelsk fotbolls- och cricketspelare
 
 
 Ivy Compton-Burnett, engelsk författare
 Compton Mackenzie, skotsk författare

Engelska efternamn